Das Narrenschiff steht für:

 Das Narrenschiff (Brant), Moralsatire von Sebastian Brant, erstmals gedruckt 1494
 Das Narrenschiff (Hieronymus Bosch), Gemälde von Hieronymus Bosch, um 1500
 Das Narrenschiff (Zeitschrift), eine Satirezeitschrift in Berlin von 1898 bis 1900
 Das Narrenschiff, ein elsässisch-satirisches Wochenblatt von 1928 bis 1939
 Das Narrenschiff (Porter), Roman von Katherine Anne Porter aus dem Jahr 1962
 Das Narrenschiff (Film), US-amerikanische Romanverfilmung aus dem Jahr 1965
 Das Narrenschiff (Lied), Lied von Reinhard Mey aus dem Jahr 1998

Siehe auch:
 (5896) Narrenschiff, Asteroid des Hauptgürtels